Раздорское сельское поселение

Волгоградская область 

 Раздорское сельское поселение Михайловского муниципального района, упразднено в 2012 году в связи с объединением муниципального района с городским округом городом Михайловкой.

Ростовская область 

 Раздорское сельское поселение Усть-Донецкого муниципального района.